Шоу Тома и Джерри — американский мультсериал о приключениях кота Тома и мышонка Джерри. Всего снято 78 серий.

Список эпизодов 

Том и Джерри